Тутеволь:

Мужчины 
 Тутеволь, Игорь Николаевич (1941—2009) — российский и казахский государственный деятель, дипломат.

Женщины 
 Тутеволь, Клавдия Александровна (1917—1980) — российская художница.